Surdești se poate referi la:

 Surdești, Alba
 Surdești, Prahova

Șurdești 
 Șurdești, Maramureș

Vezi și 
 Surdu (dezambiguizare)
 Surduc (dezambiguizare)

Toponime românești